Birkle ist ein Waldgebiet im Spalter Hügelland. Es liegt zwischen Spalt, Wasserzell und Großweingarten.

Birkle ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Birkle (1900–1986), deutscher Maler und Zeichner
 Alexandru Birkle (1896–1986), rumänischer Gerichtsmediziner
 Carmen Birkle (* 1963), deutsche Amerikanistin
 Kurt Birkle (1939–2010), deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Suitbert Birkle OSB, 1876–1926, Dogmatiker und Kirchenmusiker

Birkle steht für:
 das Heidenschlössle im baden-württembergischen Orsingen-Nenzingen
 den Asteroiden (4803) Birkle

Siehe auch:
 Birkl